Andrieu ist der Familienname folgender Personen:

 Cathy Andrieu (* 1970), französische Schauspielerin
 Emmanuel Andrieu, französischer Fechter
 Éric Andrieu (* 1960), französischer Politiker der Parti socialiste
 Josy Andrieu (* 1939), französische Sängerin und Schauspielerin
 Jules Andrieu (1820–1884), Persönlichkeit der Pariser Kommune
 Jules Andrieu (Widerstandskämpfer) (??–1942), französischer Widerstandskämpfer (Groupe du musée de l'Homme)
 Louis Andrieu, belgischer Sportschütze
 Marc Andrieu (* 1959), französisch Rugbyspieler
 Pierre Andrieu (Maler) (1821–1891), französischer Maler
 Pierre Andrieu (Gastronomiekritiker), französischer Gastronomiekritiker
 Pierre-Paulin Andrieu (1849–1935), französischer Geistlicher, Erzbischof von Bordeaux

Siehe auch:
 Andrieu d’Humières
 Andrieux